Зиненская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

Входит в состав Вожегодского городского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Вожегодский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вожеги по автодороге — 1,6 км. Ближайшие населённые пункты — Малая Климовская, Ольшуковская, Тупицыно, Кузнецовская.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района